

Cinema 

 Piove – film del 2022 di Paolo Strippoli

Letteratura 
 Piove – poesia di Eugenio Montale

Località 
Piove – Comune in provincia di Padova ubicato a Sud-Est.

Meteorologia 
Piove – comune evento meteorologico vedi, pioggia

Musica 
 Piove – singolo di Riccardo Cocciante del 1979
 Piove – singolo di Jovanotti del 1994
 Piove – singolo di Alex Britti del 2009
 Piove (ciao ciao bambina) – brano musicale di Domenico Modugno del 1959. Nel 2015 Diodato ne incide una cover nel suo secondo album
 Piove (condizione dell'anima) – singolo di Dolcenera del 2006

Note